Wittow bezeichnet:

 Halbinsel der Insel Rügen, siehe Wittow
 Namensbestandteil eines Ortsteils der Gemeinde Wiek auf Rügen, siehe Wittower Fähre
 Name eines Fährschiffs, siehe Wittow (Schiff, 1895)
 Name eines Fährschiffs, siehe Wittow (Schiff, 1996)